Mužská čtyřhra Istanbul Open 2017 probíhala v první polovině května 2017. Do deblové soutěže tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl italsko-izraleský pár Flavio Cipolla a Dudi Sela, jehož členové se rozhodli turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stal nenasazený český pár Roman Jebavý a Jiří Veselý, který ve finále deklasoval turecko-italskou dvojici Tuna Altuna a Alessandro Motti, startující na divokou kartu, po dvousetovém průběhu 6–0 a 6–0. Na turnaji tak přerušili šňůru osmi prohraných utkání. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Jebavý v debutovém finále vybojoval první deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Veselého to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Nicholas Monroe /  Artem Sitak (čtvrtfinále)
  Santiago González /  Dominic Inglot (čtvrtfinále)
  Jonatan Erlich /  Scott Lipsky (čtvrtfinále)
  Guillermo Durán /  Andrés Molteni (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Istanbul Open
ATP World Tour 2017
Tenis v Turecku v roce 2017